Krieger steht für:
 Kämpfer in historischen Kriegen, siehe Krieg
 Krieger (Familienname) (auch Kriéger), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Krieger (Fernsehserie), dänische Fernsehserie
 Krieger (Band), deutsche Band
 Krieger (Mondkrater), Mondkrater
 Krieger (Traktor), Traktormarke
 Krieger-Gnädig, Motorradmarke
 Roter Krieger, Apfelsorte
 Krieger Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Brauerei Wilhelm Krieger, eine Brauerei in Landau an der Isar

Kriéger steht für:
 Kriéger, Markenname für Elektroautos von Compagnie Parisienne des Voitures Électriques Système Kriéger, Frankreich
 Kriéger, Markenname für Elektroautos von Kriéger Automobil, Deutschland

Siehe auch:
 Tatort: Fette Krieger, deutscher Fernsehfilm von Dominik Reeding (2001)
 Haus Krieger, Haus in Dresden-Loschwitz
 Gotteskrieger
 Kriegerdenkmal
 Krigar
 Grieger
 Creager